Dionís o Dionisi fou un metge grec fill d'Oximac. Va escriure un llibre sobre anatomia que és esmentat per Ruf Efesi. Fou contemporani o va precedir lleugerament a Eudem. Vivia vers el segle III aC o IV aC.

Referències 

Metges de la Grècia hel·lenística